les, onderwijs
Leş, Turkse naam van Lezhë (stad)
Les (Catalonië), gemeente in Spanje